41 километр, 41 км — остановочный пункт Казанского направления МЖД.

Назван по расстоянию от Казанского вокзала по железной дороге. Расположен в небольшом дачном посёлке в живописной лесистой местности. Имеет две высокие боковые платформы, не оборудован турникетами. Переход пассажиров осуществляется по настилам. К западу от платформы имеется ближайший к Москве по Казанскому направлению железнодорожный переезд. В непосредственной близости от платформы с южного направления проходит Егорьевское шоссе. По состоянию на 2022 год билетной кассы нет.

Ссылки 
 Расписание электропоездов от пл. 41 км

Остановочные пункты Московско-Курского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Раменского района
Железнодорожные платформы, открытые в 1960 году